Goodrich kan syfta på:

 Goodrich (företag) – en amerikansk tillverkare av evakueringsutrustning
 Goodrich (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Goodrich (efternamn) – ett engelskt efternamn

Geografi

England
 Goodrich, England – en ort och civil parish i Herefordshire, England

Se även
 Goodrich Lake – flera